Maurepas kan syfta på:

 Maurepas, Somme
 Maurepas, Yvelines
 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas (1701–1781), en fransk greve och statsman